Gerbole ima više značenja:
 Gerbole, Asti
 Gerbole, Torino